Concili de Girona (517), concili provincial presidit pel bisbe metropolità de Tarragona, Joan 
 Concili de Girona (1077), concili convocat pel legat papal Amat d'Oloró, per combatre el relaxament de la vida monàstica i la simonia
 Concili de Girona (1101), concili presidit pel cardenal Ricard